Ретрофлексный носовой согласный — носовой согласный звук, встречающийся в некоторых языках.

Характеристика звука 
 Место образования: ретрофлексный
 Способ артикуляции: носовой
 Шумный, звонкий
 Пульмонический согласный

Распространённость

Примечания

Литература 
 

Носовые согласные
Ретрофлексные согласные